Acord de Pau Complet (Comprehensive Peace Agreement)
 Confederación Campesina del Perú
 Comissió de coordinació pedagògica
 CCP Games, empresa de videojocs